В этом списке представлены иностранные футболисты, когда-либо выступавшие за футбольный клуб «Карпаты» (Львов).

В статистике представлены матчи и голы, проведённые в национальном чемпионате.

См. также 
 Список легионеров ФК «Ворскла»
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Днепр» Днепр
 Список легионеров ФК «Заря» Луганск
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Черноморец» Одесса
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк

Ссылки 
 Легионеры ФК Карпаты (Львов) на сайте transfermarkt.de 
 Футболисты ФК Карпаты (Львов) на сайте weltfussball.de 

Карпаты Львов
ФК «Карпаты» Львов
Карпаты